Вовчеликові або тиме́леєві (Thymelaeaceae) — родина рослин класу евдикоти (колишнього дводольні).

Родина включає в себе до 800 видів в 50 родах. Найчисельніші з них Gnidia (160), Pimelea (110), Daphne (95), Wikstroemia (70), Daphnopsis (65), Struthiola (35), Lachnaeae (30), Thymelaea (30), Phaleria (30) та Gonystylus (25).

Систематика 
 Aetoxylon
 Amyxa
 Aquilaria
 Arnhemia
 Basutica
 Craspedostoma
 Craterosiphon
 Cryptadenia
 Dais
 Daphne — Вовче лико
 Daphnimorpha
 Daphnopsis
 Deltaria
 Dendrostellera
 Diarthron
 Dicranolepis
 Dirca — Шкіряне дерево
 Drapetes
 Edgeworthia
 Englerodaphne
 Enkleia
 Eriosolena
 Funifera
 Gnidia
 Gonystylus
 Goodallia
 Gyrinops
 Jedda
 Kelleria
 Lachnaea
 Lagetta
 Lasiadenia
 Lethedon
 Linodendron
 Linostoma
 Lophostoma
 Octolepis
 Oreodendron
 Ovidia
 Passerina
 Peddiea
 Pentathymelaea
 Phaleria
 Pimelea
 Pseudais
 Restella
 Rhamnoneuron
 Schoenobiblus
 Solmsia
 Stellera
 Stelleropsis
 Stephanodaphne
 Struthiola
 Synandrodaphne
 Synaptolepis
 Tepuianthus
 Thecanthes
 Thymelaea
 Wikstroemia

Примітки

Посилання 
 Родина Тимелеєві

 
Мальвоцвіті
Родини квіткових